Das 2-Stunden-Rennen von Monza 1951, auch III. Coppa Inter-Europa, Monza, war ein Sportwagenrennen, das am 15. April 1951 in Monza ausgefahren wurde.

Das Rennen 

1951 wurde die Coppa Inter-Europa mittels dreier Rennen ausgefahren. Als erste gingen Fahrzeuge bis 0,75-Liter-Hubraum an den Start. Diese Veranstaltung gewann nach einer Fahrzeit von 2 Stunden der Italiener Elio Zagato auf einem Fiat Zagato. Wenige Minuten nach der Zieldurchfahrt des Feldes gingen die Rennwagen bis 1,5-Liter-Hubraum an den Start. Das Rennen endete mit dem Erfolg von Giulio Musitelli, der einen Cisitalia 202B fuhr, vor seinem Landsmann Cesare Maderna, der mit einem Fiat 1100SS ins Rennen ging, und Gianfranco Comotti, der ebenfalls einen Cisitalia fuhr.

Das Hauptrennen für Sportwagen über 1,5-Liter-Hubraum endete mit dem Sieg des Ferrari-Werkspiloten Luigi Villoresi.

Ergebnisse

Schlussklassement

Nur in der Meldeliste 

Zu diesem Rennen sind keine weiteren Meldungen bekannt.

Klassensieger

Renndaten 

 Gemeldet: 44
 Gestartet: 44
 Gewertet: 37
 Rennklassen: 2
 Zuschauer: unbekannt
 Wetter am Renntag: unbekannt
 Streckenlänge: unbekannt
 Fahrzeit des Siegerteams: 2:00:00,000 Stunden
 Gesamtrunden des Siegerteams: unbekannt
 Gesamtdistanz des Siegerteams: 286,940 km
 Siegerschnitt: unbekannt
 Pole Position: unbekannt
 Schnellste Rennrunde: Luigi Villoresi – Ferrari 212 MM (#126) – 2:27.400 – 153.870 km/h 
 Rennserie: zählte zu keiner Rennserie

Weblinks 

 Ergebnisse und Statistik

Einzelnachweise 

Sportwagenrennen
Motorsportveranstaltung 1951
Motorsportwettbewerb in Italien
Sportveranstaltung in Monza